Wanted ("ricercato" in lingua inglese, letteralmente "desiderato") può riferirsi a:

Cinema
Wanted! – film del 1937 diretto da George King
Wanted – film del 1967 diretto da Giorgio Ferroni
Wanted – film del 1999 diretto da Terence M. O'Keefe
Wanted - Scegli il tuo destino (Wanted) – film del 2008 diretto da Timur Bekmambetov
Wanted – film del 2009 diretto da Prabhu Deva
Wanted – film del 2011 diretto da B.V.S. Ravi

Fumetti
One Piece Wanted! (Wanted!) – manga di Eiichirō Oda del 1998
Wanted – manga di Matsuri Hino del 2005
Wanted – miniserie a fumetti di Mark Millar e J. G. Jones del 2003-2004

Letteratura 
Wanted - La storia criminale di Grand Theft Auto – libro di David Kushner del 2012

Musica
The Wanted – gruppo musicale britannico
Wanted – album di Yazz del 1988
Wanted – EP degli 88 Fingers Louie del 1993
Wanted – album di Cliff Richard del 2001
Wanted – album di Bow Wow del 2005
Wanted – album di Barrington Levy del 2005
Wanted – singolo di Skylar Grey del 2006
Wanted – raccolta di Zucchero Fornaciari del 2017
Wanted - singolo degli OneRepublic del 2019

Televisione 
 Wanted – serie televisiva poliziesca statunitense del 2005
 Wanted – serial televisivo sudcoreano del 2016
 Wanted – serie televisiva australiana del 2016

Altro 
 Wanted – sparatutto in terza persona
 Wanted poster – locandina che avverte della presenza di alcuni criminali latitanti ricercati dalle autorità dell'ordine
 Wanted: Weapons of Fate – sparatutto in terza persona
 Wanted – casa di distribuzione italiana